Bucov se poate referi la:

 Bucov, Argeș
 Bucov, Prahova, reședința comunei cu același nume